

Sigle 
HD est un sigle, qui signifie :
 hard drive ou hard disk drive (HDD), en anglais, le sigle pour disque dur ;
 Haute définition ;
 HD DVD ;
 HD Photo ;
 Full HD ;
 Hard-discount ;
 Histoire deutéronomiste ;
 Catalogue Henry Draper ;
 Harley-Davidson, un fabricant de motocyclettes américain depuis 1903.
 HD+

Code 
HD est un code, qui signifie :
 Hokkaido International Airlines, (Japon), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Djibouti, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 HD, code d'immatriculation de Heidelberg, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes.
 Haute Définition (HD) est un magazine télévisé produit et présenté par Emmanuel Chain diffusé de mars à  en France à TF1.

Symbole 
 HD est la formule chimique du deutérure d'hydrogène.

Pseudonyme 

 Achdé, pseudonyme d'Hervé Darmenton (1961-), scénariste et dessinateur de bande dessinée français.
Code
Acronyme
Homonymie d'acronyme